El Campionat d'Europa de Pitch and Putt disputat l'any 2010 a Lloret de Mar (Selva) va ser organitzat per la Federació Catalana de Pitch and Putt, sota les directrius de l'Associació Europea de Pitch and Putt (EPPA), i va comptar amb la participació de 8 seleccions nacionals. La selecció catalana va guanyar aquesta competició per primera vegada.

Equips

Ronda de qualificació

Quadre pel títol

Classificació final

Vegeu també 
 Campionat d'Europa de Pitch and Putt
 Associació Europea de Pitch and Putt

Referències 
 Resultats: Ronda preliminar   Quarts de Final   Semifinals   Finals 
(Federació Catalana de Pitch and Putt)

Competicions de pitch-and-putt europees